Schaffstein ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Schaffstein (1905–2001), deutscher Strafrechtler und Rechtshistoriker
 Sebastian Schaffstein (* 1987), deutscher Hörfunk- und Fernsehmoderator